Superfícies Retrabalhadas é uma unidade geoambiental que ocorre na Região Nordeste do Brasil. A característica desta unidade é o intenso retrabalhamento, apresentando relevo dissecado e vales profundos. Ao longo do litoral de Pernambuco e Alagoas, constitui o mar de morros que antecede o Planalto da Borborema. Na Bahia, acompanha a encosta oriental da Chapada Diamantina. As altitudes variam entre 300 metros na região próxima ao litoral e 1000 metros, na Bahia. Em Pernambuco e Alagoas, a altitude é menor, variando entre 100 e 600 metros.

A vegetação predominante nesta unidade é a Floresta Subperenifólia, com partes de Floresta Hipoxerófila, Subcaducifólia e Caducifólia, além da caatinga hipoxerófila.

Os solos dessa unidade variam conforme a altitude: Latossolos profundos e bem drenados ocorrem nos topos planos; os solos Podzólicos de profundidade média e boa drenagem ocorrem nas vertentes íngremes e nos fundos dos vales estreitos, observa-se a ocorrência de Gleissolos de Várzea, orgânicos e encharcados.

Ligações externas 

Bioma Caatinga. Sistema Estadual de Informações Ambientais da Bahia

Geografia do Brasil
Geografia da Região Nordeste do Brasil
Embrapa